Schelte John "Bobby" Bus, född 1956, är en amerikansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som S. J. Bus och som upptäckare av 1 683 asteroider.

Han upptäckte även den periodiska kometen 87P/Bus.

Asteroiden 3254 Bus är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av SJ Bus

Källor och referenser 

Amerikanska astronomer under 1900-talet
Födda 1956
Levande personer
Män